Герман Юлиус Кольбе (2 июня 1855 — 26 ноября 1939) — немецкий энтомолог. В 1878—1882 годах работал учителем. Учился в Мюнстерском университете, но не завершил курса из-за медицинских и семейных проблем. В 1890—1921 был куратором Берлинского зоологического музея. Специализировался на Coleoptera, Psocoptera и «Neuroptera». Интересовался, в числе прочего, Scarabaeidae.

Избранные работы 
 Beziehungen unter der Arten von Poecilaspis (Cassididae) nebst Beschreibung einer von Herrn R. Rohde in Paraguay endeckten neuen Species dieser Gattung. Ent. Nachr., 13: 10-13 (1887).
 Beiträge zur Zoogeographie Westafrikas nebst einem Bericht über die während der Loango-Expedition von Herrn Dr. Falkenstein bei Chinchoxo gesammelten Coleoptera. Nova Acta Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturf., 1, 3: 155—364 + 3 pl.(1887). (Also published as a book by E. Blochmann & Sohn, Dresden).
 Eine von Herrn Dr. med. Drake in Paraguay entdeckte neue Canistra-art. Ent. Nachr., 13: 27 (1887).
 Käfer und Netzflüger Ost-Afrikas. In: K. Möbius (ed.), Deutsch-Ost-Afrika. Wissenschaftliche Forschungsresultate über Land und Leute unseres ostafrikanischen Schutzgebietes und der Angrenzenden Lä nder. Band IV. Die Thierwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Wirbellose Thiere. Verlag Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin (1898).

Примечания 

Энтомологи Германии